Sikorsky S-70 – elicottero per compiti di utility e di trasporto tattico d'assalto della Sikorsky Aircraft Corporation
 Volvo S70 – automobile della Volvo